Памукчии — село в Болгарии:
 Памукчии — в Старозагорской области;
 Памукчии — в Шуменской области.